14-й микрорайон может означать:
 14-й микрорайон (Самара)
 14-й микрорайон (Ярославль)